Монтроуз може да се отнася за:

 град Монтроуз, Австралия
 град Монтроуз, Канада
 град Монтроуз, Айова, САЩ
 град Монтроуз, Арканзас, САЩ
 град Монтроуз, Джорджия, САЩ
 град Монтроуз, Илинойс, САЩ
 град Монтроуз, Калифорния, САЩ
 град Монтроуз, Колорадо, САЩ
 град Монтроуз, Шотландия
 окръг Монтроуз, САЩ